El río Saline puede referirse a varios ríos de los Estados Unidos:

 río Saline (Little), en el suroeste de Arkansas,, un afluente del río Little (Little River);

 río Saline (Ouachita), en el sur de Arkansas, un afluente del río Ouachita;

 río Saline (Illinois), en Illinois;

 río Saline (Kansas), en Kansas, un afluente del río Smoky Hill;

 río Saline (Míchigan), en Míchigan;

 Bayou Saline, en Luisiana.